Portner ist der Familienname folgender Personen:

Christian Portner (1870–1951), Schweizer Evangelist
Dieter Portner (* 1939), deutscher Offizier und Pädagoge
 Nikola Portner (* 1993), Schweizer Handballspieler
 Zlatko Portner (1962–2020), jugoslawisch-schweizerischer Handballspieler und -trainer
 Portner (Adelsgeschlecht), oberpfälzer Adelsgeschlecht
 Portner von Augsburg (Adelsgeschlecht), Augsburger Adelsgeschlecht

Weiteres:
In der Erzählung Der Brandner Kaspar und ihren Bühnen- und Filmadaptionen ist Portner der Name des Himmelspförtners Simon Petrus